Stupina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stupina (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Stupina (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Stupina (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Siehe auch:
 Stupini